Daniel Wilson peut désigner :
 Daniel Wilson (1790-1849), chimiste et maître de forges d'origine anglaise, propriétaire des forges du Creusot avec Aaron Manby ;
 Daniel Wilson (1840-1919), homme politique français, fils du précédent ;
 Daniel H. Wilson (né en 1978), écrivain américain de science-fiction ;
 Daniel Wilson (né en 1993), footballeur international guyanien.